Ел Мадригал има више значења:

 Ел Мадригал (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Мадригал (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Мадригал (Астла де Теразас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику